Петру́хин — русская фамилия.

Известные носители:
 Петрухин, Алексей Алексеевич (род. 1973) — российский киноактёр и продюсер.
 Петрухин, Алексей Петрович (род. 1984) — российский эстрадный певец, исполнитель русской народной песни.
 
 Петрухин, Вячеслав Николаевич (род. 1953) — советский футболист.
 Петрухин, Григорий Иванович (1879—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Казанской губернии.
 Петрухин, Иван Иванович (1918—2011) — русский советский поэт, фронтовик, автор стихов о Великой Отечественной войне.
 
 Петрухин, Максим Алексеевич (1867 — ?) — депутат Государственной думы I созыва от Тульской губернии.
 
 Петрухин, Олег Митрофанович (род. 1932) — учёный-химик, лауреат премии имени Л. А. Чугаева (1989).
 Петрухин, Павел Владимирович (род. 1974) — лингвист, переводчик
 Петрухин, Сергей Алексеевич (1910 — ?) — советский государственный деятель, председатель исполкома Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся (1952—1956).
 Петрухин, Фёдор Фёдорович (род. 1952) — российский кинорежиссёр, сценарист.

 Петрухина, Александра Юрьевна (род. 1985) — российская журналистка.
 Петрухина, Ксения Семёновна (1897—1938) — святая Русской православной церкви, преподобномученица.
 Петрухина, Татьяна Максимовна (1925—2004) — советская спортсменка (прыжки в воду), тренер.
 Петрухина, Феона Ефимовна (1927—2017) — советский агроном-овощевод, бригадир совхоза «Пригородный» Всеволожского района, Ленинградской области, Герой Социалистического Труда (1966).

Примечания